Слепота — медицинский термин, подразумевающий полное отсутствие зрения или его серьёзное повреждение.

Другие значения 
 «Слепота» — роман Жозе Сарамагу 1995 года.
 «Слепота» — фильм, снятый по роману.